Carli Lloyd  – calciatrice statunitense
 Carli Lloyd  – pallavolista statunitense